Нова-Вес () — населенный пункт в общине Србац, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Нова Вес проживало 377 человек. В городе базируется "ФК Црвена Земля", который выступает в Первой лиге Республики Сербской по футболу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской